Die Football League First Division 1961/62 war die 63. Saison der höchsten englischen Fußballliga. Sie begann am 19. August 1961 und endete am 1. Mai 1962.

Mit Ipswich Town gewann überraschend ein Zweitligaaufsteiger die erste englische Meisterschaft in seiner Vereinsgeschichte. Der Klub verwies den FC Burnley um drei und Titelverteidiger Tottenham Hotspur um vier Punkte auf die nachfolgenden Plätze. Neben Ipswich Town konnte auch der zweite Aufsteiger Sheffield United die Klasse halten; stattdessen mussten Cardiff City und der FC Chelsea den Gang in die Second Division antreten. Diese zwei Vereine sollten in der Folgesaison durch die beiden Zweitligaaufsteiger FC Liverpool und Leyton Orient ersetzt werden.

Abschlusstabelle 
!!EgS
||16
||19
||21
||23
||22
||19
||26
||24
||19
||24
||22
||25
||23
||20
||23
||22
||24
||27
||22
||23
||24
||30

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Die Meistermannschaft von Ipswich Town 
In der folgenden Aufstellung wurden alle Spieler aufgelistet, die während der Saison 1961/62 für Ipswich Town in einem Ligaspiel zum Einsatz kamen. Es muss beachtet werden, dass im englischen Fußball zumeist eine Mindestanzahl von Spielen vorausgesetzt wird, um die offizielle Meistermedaille entgegennehmen zu dürfen. Da hinsichtlich der konkreten Regelung vor Einführung der Premier League Unklarheit herrscht, wurden all die Spieler mit einem Sternchen (*) versehen, die wegen ihres geringen Beitrags mutmaßlich keine Meistermedaille erhalten haben. In Klammern sind die Anzahl der Einsätze sowie die dabei erzielten Tore genannt.

Literatur 
 Barry J. Hugman (Hrsg.): The PFA Premier & Football League Players’ Records 1946–1998. 5th edition. Queen Anne Press, Harpenden 1998, ISBN 1-85291-585-4.
 John Eastwood, Tony Moyse: The men who made the town. Official history of Ipswich Town F.C. From 1878. Almeida Books, Ipswich 1986.

Weblinks 
 England 1961-62 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise 

1961/62
Fußballsaison 1961/62